Чемпіонат світу з хокею із шайбою 1990 (жінки) — 1-й чемпіонат світу з хокею із шайбою ІІХФ, який проходив у Канаді з 19 по 25 березня 1990 року. Матчі відбувалися у місті Оттава на арені « Оттава Ківік Центр».

Кваліфікація (Азія) 
  кваліфікувалась після того, як відмовився

Груповий турнір

Група А

Група В

Втішний раунд

5-8 місця

7-8 місця

5-6 місця

Фінальний раунд

Півфінали

3-4 місця

Фінал

Підсумкова таблиця

Бомбардири

Найкращі воротарі

Посилання 
 Чемпіонат світу на whockey.com  
 Чемпіонат світу на passionhockey.com   

Чемпіонат світу з хокею із шайбою серед жінок
1990 у хокеї з шайбою